Сезон 2000–01 в Серії A — футбольне змагання у найвищому дивізіоні чемпіонату Італії, що проходило між 1 жовтня 2000 та 17 червня 2001 року. Участь у турнірі брали 18 команд, 4 найгірші з яких залишили Серію A по завершенні сезону.

Переможцем сезону уперше з розіграшу 1982–83 стала римська «Рома», для якої цей «скудетто» став лише 3-м в історії. «Рома» захопила одноосібне лідерство у чемпіонаті 12 листопада 2000 року, вже у 6-му турі першості, і відтоді жодного разу не полишала першого рядка турнірної таблиці. Команда-чемпіон, атакувальну ланку якої у цьому сезоні складали Габріель Батістута, Марко Дельвеккіо та Франческо Тотті, стала також й найрезультативнішою командою першості, забивши 68 голів у 34 зустрічах (рівно по 2 голи за гру).

Команди 
Участь у турнірі брали 18 команд:

Турнірна таблиця

Результати

Рекорди сезону 
 Найбільше перемог — «Рома» (22)
 Найменше перемог — «Барі» (5)
 Найбільше нічиїх — «Аталанта» та «Брешія» (15)
 Найменше нічиїх — «Удінезе» та «Барі» (5)
 Найбільше поразок — «Барі» (24)
 Найменше поразок — «Рома» та «Ювентус» (3)
 Найбільше голів забито — «Рома» (68)
 Найменше голів забито — «Барі» (31)
 Найбільше голів пропущено — «Барі» (68)
 Найменше голів пропущено — «Ювентус» (27)

Плей-оф за право лишитися в Серії A 

|}

«Реджина» вибула до Серії B.

Найкращі бомбардири 
Найкращим бомбардиром сезону 2000-01 в Серії A став аргентинський форвард римського «Лаціо» Ернан Креспо, який відзначився 26 голами.

По завершенні сезону, до десятки найвлучніших голеадорів ліги входять: Сільвіо Піола (275), Гуннар Нордаль (225), Джузеппе Меацца (216), Жозе Алтафіні (216), Курт Хамрін (190), Джамп'єро Боніперті (178), Амедео Амадеї (174), Габрієль Батістута (172), Роберто Баджо (170), Джузеппе Савольді (168).

Відвідуваність 
Середня відвідуваність матчів Серії A сезону 2000-01 склала 29 441 глядачів.

Примітки

Література 
 Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Modena, вересень 2005

Посилання 
 Серія A 2000-01 на RSSSF  

2000-01
2000 у футболі
2001 у футболі
2000 в італійському спорті
2001 в італійському спорті